Mali Kal (Mirna Peč), een plaats in Slovenië, deel van de Sloveense gemeente Mirna Peč.
Mali Kal (Ivančna Gorica), een plaats in Slovenië, deel van de Sloveense gemeente Ivančna Gorica.